Huntley ist der Name mehrerer

Personen:
 Chet Huntley (1911–1974), US-amerikanischer Journalist und Fernsehmoderator
 George Haydn Huntley (1905–2001), US-amerikanischer Kunsthistoriker 
 Henry Vere Huntley (1795–1864), englischer Gouverneur von Gambia
 Joni Huntley (* 1956), US-amerikanische Hochspringerin
 Lynn Walker Huntley († 2015), US-amerikanische Juristin und Bürgerrechtlerin
 Noah Huntley (* 1974), britischer Schauspieler
 Raymond Huntley (1904–1990), englischer Schauspieler
 Tyler Huntley (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Huntley (Delaware)
 Huntley (Illinois)
 Huntley (Kalifornien)
 Huntley (Minnesota), im Faribault County
 Huntley (Montana)
 Huntley (Nebraska)
 Huntley (North Carolina)
 Huntley (Pennsylvania)
 Huntley (Washington)
 Huntley (Wyoming)
 Huntley Township (South Dakota)

in Australien:
 Huntley (Orange, New South Wales), Vorort von Orange
 Huntley (Wollongong, New South Wales), Vorort von Wollongong

in England:
 Huntley (Gloucestershire)
 Huntley (Staffordshire)